L'edizione 1976-1977 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Trabzonspor.

Capocannoniere del torneo fu Necmi Perekli (Trabzonspor), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Trabzonspor Campione di Turchia 1976-1977.
 Trabzonspor ammesso alla Coppa dei Campioni 1977-1978.
 Fenerbahce e Altay ammesse alla Coppa UEFA 1977-1978.
 Göztepe Spor Kulübü e Giresunspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Campionato turco di calcio